Édouard Deverin (1881-1946), écrivain, journaliste, syndicaliste et illustrateur français ;
 Henri Deverin (1846-1922), architecte français ;
 Roger Deverin (1884-1973), peintre français.